Lausch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Lausch (* 1969), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Ernst Lausch (1836–1888), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Heinz Lausch (1920–1996), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Joseph Lausch, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung 	
 Klaus Lausch (* 1964), deutscher Motorrad-Bahnrennfahrer
 Michael von Lausch (1807–1878), österreichischer Generalmajor
 Norman Lausch (1975–2005), deutscher Gleitschirmpilot
 Renate Lausch (* 1949), Volkskammer- und Landtagsabgeordnete (SED, PDS)
 Stefan Lausch (* 1966), deutscher Maler und Hochschullehrer